La palabra novísimo o novísima puede designar a:

 novísimo (en el sitio web Wikcionario), superlativo de «nuevo», con varias acepciones;  presenta una nota sobre la variante, hoy más utilizada, «nuevísimo».
 los novísimos (también llamados Postrimerías o escatología), es la rama de la teología que trata acerca de lo que sucede o se encuentra después de la vida;
 Nueve novísimos poetas españoles (1970), antología escrita por el crítico español José María Castellet (1926-2014), acerca de varios artistas o escritores así llamados por su ruptura con los cánones;
 Novísima recopilación de las leyes de España (1805), una sistematización del derecho español.